Туркменский тушканчик () — подвид тушканчика Бланфорда (Jaculus blanfordi) из семейства тушканчиковых с небольшим ареалом.  Численность неизвестна. В оптимальных местообитаниях при автомобильном учете встречается в среднем одна (до пяти) особей на 10 км. Снижение численности связано с сельскохозяйственным освоением мест обитания этого тушканчика. Охраняется в Капланкырском заповеднике. 
Распространены в западной половине Туркмении, а также на северо-западе Кызылкумов.

Описание 
Длина тела 125—142 мм. Уши средних размеров. Отогнуты вперед и достигают переднего угла глаза. Задние конечности трехпалые. Окраска спины бледная, серовато-песчаная. Брюхо белое. «Знамя» на хвосте хорошо развито. Его концевая часть ярко-белая.

Образ жизни и биология 
Населяют глинисто-песчаные пустыни с перемежающимися бугристыми или грядовыми песками, такырами, солончаками, саксаулом и другими кустарниками. Норы роют на такырах и песчаных буграх. Норы длиной до двух метров, простые, с одной камерой.

Питаются, по-видимому, преимущественно зелеными частями эфемеров и солянок, а весной и осенью — также и семенами. Размножаются с конца марта по конец мая. В течение года у самки бывает по 2—3 выводка. В помете самка приносит 3—6 детенышей. Половозрелыми становятся в 4—6 месяцев. Продолжительность жизни в природе до 2,5 лет.

Систематика 
Описан 1949 году как вид Jaculus turcmenicus. Большинство современных систематиков либо понижают ранг таксона до подвида тушканчика Бланфорда, либо вообще синонимизируют туркменского тушканчика с последним.

Примечания

Ссылки 
 http://cicon.ru/turkmenski-tushkanchik.html — ко всем категориям

Тушканчики
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1949 году